Korsakovskij rajon  si riferisce
Korsakovskij rajon, rajon dell'Oblast' di Orël
Korsakovskij rajon, rajon dell'Oblast' di Sachalin